Fatu Cama (auch Fatucama, Fatocama) steht für:

 Bucht von Fatu Cama, Bucht an der Straße von Wetar, Osttimor
 Kap Fatu Cama, Kap an der Bucht von Dili, Osttimor
 Fatu Cama (Meti Aut), eine Aldeia in Dili, Osttimor